Joachim I Nestor (ur. 21 lutego 1484, zm. 11 lipca 1535) – elektor brandenburski w latach 1499-1535 z dynastii Hohenzollernów. Syn elektora brandenburskiego Jana Cicero i Małgorzaty z Turyngii.

Życiorys 
10 kwietnia 1502 roku poślubił Elżbietę Oldenburg, córkę Jana II Oldenburga (króla Danii, Norwegii i Szwecji).

Z małżeństwa Elżbiety i Joachima I pochodzili:
 Joachim II Hektor, ur. 13 stycznia 1505, zm. 1571, elektor brandenburski,
 Anna, ur. 1507, zm. 1567, od 1524 żona Albrechta VII, księcia meklemburskiego,
 Elżbieta, ur. 1510, od 1525 żona Eryka I Starszego, księcia brunszwickiego,
 Małgorzata, ur. 1511, od 1530 żona Jerzego, księcia pomorskiego,
 Jan, ur. 1513, zm. 1571.

Hohenzollernowie
Władcy Brandenburgii
Urodzeni w 1484
Zmarli w 1535